Антек (Antec, Inc.) — производитель компьютерных комплектующих бизнес- и премиум-классов. Антек специализируется на изготовлении бесшумных компьютерных корпусов, вентиляторов, блоков питания для компьютеров, а также ИТ-аксессуаров. Официальные представительства Антек есть более чем в 40 странах мира.

Продукция

Компьютерные корпуса 
 Skeleton
 Performance One
 Veris
 Sonata
 Gamer
 Enterprise Server
 New Solution
 ISK Series
 Рэковые корпуса

Блоки питания 
 TruePower New
 CP Series
 Signature
 TruePower Quattro™
 NeoPower™
 TruePower Trio™
 EarthWatts™
 Basiq™

Медиакомпоненты 
 Серия Veris
 Серия MX-1
 MX-100

Вентиляторы 
 Max CPU Cooler
 Серия BIG BOY
 Серия TriCool
 Серия Pro
 Серия Smart Cool
 Spot Cool
 VCool

Аксессуары 
 Notebook Cooler Basic
 Notebook Cooler to go
 Notebook Cooler Designer
 Notebook Cooler 200
 Цифровой тестер для БП
 Easy SATA
 NP65
 NP90

Конкуренты 
Thermaltake
Cooler Master
Corsair
FSP Group
Lian Li	
NZXT
SilverStone Technology
Zalman

Официальные сайты Антек 
 Официальный сайт Антек в России
 Официальный сайт Antec

Производители компьютеров США
Производители блоков питания